EFT nebo eft může znamenat:

 Techniky emoční svobody – psychoterapeutickou techniku
 Edgy Eft – kódové označení pro verzi 6.10 Ubuntu Linuxu
 EF-T – elongační faktor užívaný během bakteriální translace
 Euro Floorball Tour – florbalových turnajů, na kterém se střetávají reprezentační výběry Česka, Finska, Švédska a Švýcarska